La prova del 400 metres estils masculins dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 es va disputar el 28 de juliol al London Aquatics Centre.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

Medallistes

Resultats

Sèries

Final

Referències 

Homes